Хуаррос-де-Вольтоя ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 276 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии